Limnos, een Grieks eiland
HS Limnos (doorverwijspagina), een lijst met Griekse oorlogsschepen met de naam HS Limnos